El nombre Hussein Kamel puede referirse a:

Hussein Kamel, Sultán de Egipto fallecido en 1917.
Hussein Kamel, político y militar iraquí fallecido en 1996.